Petit-bois désigne en menuiserie les montants et traverses des châssis de fenêtres qui reçoivent les verres.

 Petit-Bois : un village en Haïti.
 Château de Petit-Bois : un château français situé à Cosne-d'Allier.
 Petit Bois Island : une île côtière de l'État du Mississippi dans le golfe du Mexique (États-Unis).
 Petit bois de rempart : une plante indigène de La Réunion.

Voir aussi